Homes har flere betydninger:

 en variation af slangudtrykket homie
 A. M. Homes, en amerikansk romanforfatterinde

HOMES kan henvise til:
 en mnemoteknik til at huske navnene på de fem store søer i Nordamerika.